Kotys II (król Bosporu)
 Kotys II (król Traków)